Пандан кровельный () — вид растений семейства Пандановые.

Естественный ареал вида — Полинезия. Культивируется как комнатное растение. Мякоть плодов съедобна.

Биологическое описание 

Вечнозелёное многолетнее растение высотой до 1,5 метра. Имеет укороченный ствол с отходящими от него воздушными корнями. Листья шириной 6—8 см, длиной до 90 см, зелёного цвета с продольными жёлтыми полосками. По краю листья имеют острые зазубрины.

Мужские цветки собраны в соцветия, похожие на колоски, женские соцветия имеют вид конусов.

В комнатных условиях растение практически никогда не цветёт.

Систематика

Таксономическое положение 
Вид Пандан кровельный входит в род  семейства  порядка .

Синонимика 
Список составлен на основе данных The Plant List (TPL).

Примечания

Литература

Ссылки 
 PlantFiles: Detailed information: Pandanus veitchii

Пандановые
Флора Австралии и Океании
Таксоны растений, названные в честь людей